Boleslav II. Minsterberský († 1341) byl minsterberský kníže a pán na Kladsku z rodu slezských Piastovců.

Byl nejmladším synem svídnicko-javorského knížete Boleslava I. Surového a jeho ženy Beatrix Braniborské. Oženil se z Gutou, ženou nám neznámého původu. Kvůli jeho výpadům do Kladska a drancování zboží Jindřichovského a Kameneckého kláštera podnikl proti němu markrabě moravský Karel na podzim 1335 trestní výpravu. Boleslav byl nucen vyjednávat a dne 29. září 1336 složil lenní přísahu českému králi. Sice následně získal do doživotní zástavy Kladsko, ale na oplátku zastavil frankenštejnskou vikpildu a území Střelínska. Pohřben je v cisterciáckém klášteře v Jindřichově.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Minsterberská knížata
Slezští Piastovci
Pohřbení v klášteře Jindřichov
Úmrtí v roce 1341
Muži